Charles  (953 † 991), duc de Basse-Lotharingie.
Charles  de Lorraine (1555 † 1631), duc d'Aumale
Charles  de Lorraine (1556 † 1605), duc d'Elbeuf
Charles  de Lorraine (1571 † 1640), duc de Guise

Maison de Lorraine